Berzsenyi ist der Familienname folgender Personen:
 Barnabás Berzsenyi (1918–1993), ungarischer Fechter
 Dániel Berzsenyi (1776–1836), ungarischer Dichter
 Mária Berzsenyi (* 1946), ungarische Handballspielerin
 Ralph Berzsenyi (1909–1978), ungarischer Sportschütze